Onderdistrict in Indonesië
 Sukarami (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Palembang in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Sukarami (Kedurang Ilir), een plaats in het regentschap Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Sukarami (Lais), een plaats in het regentschap Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Sukarami (Taba Penanjung), een plaats in het regentschap Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
 Sukarami (Buay Sandang Aji), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukarami (Kikim Barat), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukarami (Lintang Kanan), een plaats in het regentschap Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukarami (Rambang), een plaats in het regentschap Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukarami (Sekayu), een plaats in het regentschap Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukarami (Semidang Aji), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukarami (Sungai Rotan), een plaats in het regentschap Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukarami (Tanjung Lubuk), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukarami I, een plaats in het regentschap Kaur in de provincie Bengkulu
 Sukarami II, een plaats in het regentschap Kaur in de provincie Bengkulu

Zie ook 
 Suka Rami (doorverwijspagina)